Bu kan som auktorsförkortning betyda:

 Cui-Ping Bu
 Wen-Jun Bu

Robotskapade auktorsförkortningar